Ко́корит () — посёлок в Мексике, штат Сонора, входит в состав муниципалитета Кахеме. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Топонимика 
Название Cócorit происходит из языка индейцев яки, и его можно перевести как — острый перец .

История 
Поселение было основано в 1617 году миссионерами-иезуитами во главе с  и  для евангелизации местного населения.

Примечания

Ссылки 
 Видеообзор Кокорита
 Энциклопедия о муниципалитетах Мексики. Кахеме

Города Соноры